Dba kan syfta på:

 dBA – ljud A-vägt, inte enligt en jämn frekvensgång, se decibel
 DBA – en regeluppsättning för historiska krigsspel, se De Bellis Antiquitatis
 Dba (flygbolag) – ett tyskt flygbolag
 DBA – en medfödd och sällsynt blodsjukdom som orsakar anemi, se Diamond-Blackfans anemi
 DBA – förkortning för dubbelbeskattningsavtal
Doctor of Business Administration